Paweł Kowalski (1937–2016) – trener piłkarski
 Paweł Kowalski (ur. 1965) – pianista
 Paweł Kowalski (ur. 1967) – aktor
 Paweł Kowalski (ur. 1983) – koszykarz